Il termine cachet, francesismo entrato nella lingua italiana e derivante dal latino coacticare (traducibile in "comprimere"), nato con il significato originario di "sigillo", viene utilizzato con varie accezioni:

 Cachet – Compressa farmaceutica.
 Cachet – Compenso forfettario generalmente inteso come retribuzione stabilita per una prestazione artistica in campo cinematografico, teatrale o televisivo.
 Cachet – Tipo leggero di tintura per capelli che ravviva il colore di base senza modificarlo sostanzialmente. 
 Cachet – sinonimo di attrattiva, è detto di persona o luogo di fascino e prestigio che lascia la sua impronta nella memoria.
 Lettre de cachet – Plico chiuso dal sigillo reale che, durante l'Ancien Régime, ordinava la carcerazione di un suddito senza processo.